Agnes van Habsburg (1257-1322)
 Agnes van Oostenrijk (1281-1364)
 Agnes van Habsburg (1315-1392)